Ingeborg norvég királyi hercegnő (1297–1353 után), Finnország hercegnéje, II. Erik norvég király lánya
Ingeborg norvég királyi hercegnő (1301–1361), Norvégia régense, V. Haakon norvég király lánya